Creeting Bottoms – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Creeting St Mary – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Creeting St Peter – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk